fon – jednostka poziomu głośności dźwięku
 Fon – lokalny przywódca ludów Tikar i Bamileke
 Fonowie – grupa etniczna w Afryce Zachodniej
 FON – FON SA, spółka akcyjna zajmująca się produkcją konstrukcji stalowych
 FON – FON Technology S.L , firma oraz międzynarodowa społeczność osób umożliwiających dostęp innym do Internetu przy użyciu technologii Wi-Fi
 FON – Fundusz Obrony Narodowej